

Pessoas
Guillaume Dubois

Localidades

Dubois (Idaho)
DuBois (Pensilvânia)
 Dubois (Wyoming)

Outros
Du Bois

Desambiguação
Desambiguações de topônimos